Lutogniew (imię)
 Lutogniew (wieś)
 Lutogniew (gromada)